Карло Пірола (* 1945) — італійський композитор.
 Лоренцо Пірола (* 2002) — італійський футболіст, захисник клубу «Інтернаціонале» і молодіжної збірної Італії.

 1082 Пірола — астероїд головного поясу.